Сен-П'єрр-Еглі́з, Сен-П'єрр-Еґліз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на захід від Парижа, 95 км на північний захід від Кана, 70 км на північ від Сен-Ло.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 748 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1685,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-П'єрр-Егліз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єрр-Егліз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Манш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Манш